Ettore Ferraroni (1968) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Teresio Ferraroni (1913-2007) – vescovo cattolico italiano